Sainte-Gemme puede referirse a: 

 Sainte-Gemme, comuna francesa situada en Charente Marítimo.
 Sainte-Gemme, comuna francesa situada en Gers.
 Sainte-Gemme, comuna francesa situada en Gironda.
 Sainte-Gemme, comuna francesa situada en Indre.
 Sainte-Gemme, comuna francesa situada en Marne.
 Sainte-Gemme, comuna francesa situada en Deux-Sèvres.
 Sainte-Gemme, comuna francesa situada en Tarn.